10. Panzergrenadierdivision steht für:

 eine Division der Wehrmacht, siehe 10. Infanterie-Division (Wehrmacht)
 eine Division der Bundeswehr, siehe 10. Panzerdivision (Bundeswehr)